Nationalstraße 7 steht für:
 Nationalstraße 7 (Albanien)
 Nationalstraße 7 (Japan)
 Nationalstraße 7 (Luxemburg)
 Route nationale 7 in Frankreich
 Route nationale 7 (Madagaskar)
 Droga krajowa 7 in Polen
 Ruta 7 (Uruguay)